Diocese of Lexington steht für:
 römisch-katholisches Bistum Lexington
 Episcopal Diocese of Lexington